No Quarter (смыс. пер. — «В плен не брать») песня группы Led Zeppelin, записанная в 1972 году и присутствующая на альбоме «Houses of the Holy». Композиция стала центральной частью на многих концертах группы. В 1994 году появилась на альбоме «Page and Plant» в качестве заглавной песни.

История 
Музыканты много экспериментировали с записью музыкальных партий в студии, чтобы добиться более глубокого и резкого звучания в песне. Звук всех партий инструментов в окончательном варианте был сжат.

Название для песни было заимствовано из военной практики . Во время записи вокала в речевом канале использовались эффекты фильтрации хора и выравнивания.

Участники записи 
 Роберт Плант — вокал
 Джимми Пэйдж — гитара, терменвокс
 Джон Пол Джонс — синтетический бас, акустическое и электрическое пианино
 Джон Бонэм — барабаны

Примечания

Литература 
Lewis, Dave (2004) The Complete Guide to the Music of Led Zeppelin, ISBN 0-7119-3528-9
Welch, Chris (1998) Led Zeppelin: Dazed and Confused: The Stories Behind Every Song, ISBN 1-56025-818-7

Ссылки 
«No Quarter» на ledzeppelin.com

Песни Led Zeppelin
Песни по алфавиту
Песни 1973 года